Osoby o tym nazwisku:
 Giuseppe Tatarella – włoski polityk, prawnik i dziennikarz
 Salvatore Tatarella – włoski polityk, prawnik i samorządowiec